Лескен — село в Ирафском районе Северной Осетии.
 Лескен — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Лескен — река в Северной Осетии.

Страницы значений:Географические объекты